Суперкубок Іспанії з футболу 1983 — 2-й розіграш турніру. Матчі відбулись 26 жовтня і 30 листопада 1983 року між чемпіоном Іспанії клубом Атлетік (Більбао) та володарем кубка Іспанії клубом Барселона.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на transfermarkt  
 Суперкубок на rsssf  

1983
Іспанія
1983 в іспанському спорті